Harterberg ist der Name folgender Orte:

 Harterberg (Gemeinde Jennersdorf), Ortsteil von Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Harterberg (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark